95. længdegrad kan henvise til:

 95. vestlige længdekreds
 95. østlige længdekreds